Подводные лодки проекта 670 «Скат» — серия советских атомных подводных лодок, построенных в 1960-х — 1970-х годах.
Разработка горьковского ЦКБ-112 («Красное Сормово»), главный конструктор — .

Сравнительно дешёвые и небольшого водоизмещения, вооружённые ПКР П-70 «Аметист», лодки типа «Скат» предназначались для уничтожения кораблей, идущих в составе конвоев, в основном — авианосцев в составе авианосных ударных групп.

История 
К-43 стала первой (02.08.1966) лодкой проекта спущенной на заводе «Красное Сормово».

С постройкой другой подводной лодки этого проекта, К-320, связана радиационная авария в Горьком, областном центре с миллионным населением, с радиоактивным сбросом в Волгу.

Было построено одиннадцать лодок проекта 670, позже шесть лодок было построено по улучшенному проекту 670М, все на заводе «Красное Сормово». Все подводные лодки проекта 670 были исключены из боевого состава в начале 1990-х, утилизированы в 2000—2009 годах.

Конструкция

Представители

Примечания

Литература

Ссылки 
  Проект 670 на deepstorm.ru
 Проект 670 на ruspodlodka.narod.ru
  Фотографии последней лодки 670 проекта перед утилизацией

Подводные лодки проекта 670 «Скат»
Проекты подводных лодок ЦКБ «Лазурит»